Cask steht für:

 Cask, englische Bezeichnung für ein traditionelles Bierfass, siehe Cask Ale
 Cask (Einheit), eine amerikanische Volumeneinheit
 Abkürzung für Calmodulin, ein Calcium bindendes regulatorisches Protein

CASK steht für:
 Cost per Available Seat Kilometer, Kosten je angebotenem Sitzplatzkilometer 

Siehe auch:
Cask Lake
 Kask
 Cask Strength (Fassstärke)